María de Prusia (en alemán, Marie von Preußen; Potsdam, 14 de septiembre de 1855-Dresde, 20 de junio de 1888) fue una princesa de la Casa de Hohenzollern. Era hija del príncipe Federico Carlos de Prusia y de la princesa María Ana de Anhalt-Dessau. Se convirtió en la segunda esposa del príncipe Enrique de los Países Bajos, y más tarde en la primera esposa del príncipe Alberto de Sajonia-Altemburgo. También era sobrina nieta del emperador Guillermo I de Alemania.

Biografía 

La princesa María era la hija mayor del mariscal de campo prusiano Federico Carlos de Prusia (1828-1885) y de su esposa, la princesa María Ana de Anhalt-Dessau (1837-1906). La madre de María era la hija menor del duque Leopoldo IV de Anhalt y de la princesa Federica de Prusia.

El 23 de agosto de 1878 contrajo matrimonio con el príncipe Enrique de los Países Bajos en el Nuevo Palacio de Potsdam, quien desde 1850 había sido gobernador de Luxemburgo y Admiralleutnant zur See. Era el tercer hijo del rey Guillermo II de los Países Bajos y de su esposa, la gran duquesa Ana Pávlovna de Rusia. El matrimonio entre María y Enrique fue convenido en un intento de salvar la Casa de Orange-Nassau de la extinción. Desafortunadamente, el matrimonio no tuvo hijos y aproximadamente cinco meses más tarde, en enero de 1879, el príncipe Enrique murió después de contraer sarampión.

Seis años más tarde, el 6 de mayo de 1885, la princesa María contrajo matrimonio con el príncipe Alberto de Sajonia-Altemburgo (1843-1902) en Berlín, uno de los hijos del príncipe Eduardo de Sajonia-Altemburgo y su segunda esposa, la princesa Luisa Carolina de Reuss-Greiz. Este matrimonio fue, según todas las fuentes, armonioso, y produjo dos hijas:
 Olga Isabel Carola (1886-1955), desposó en 1913 a Carl Friedrich von Pückler-Burghauss (1886-1945).
 María (1888-1947), desposó en 1911 a Enrique XXXV, príncipe de Reuss-Köstritz (1887-1936); divorciados en 1920.

La princesa murió en el Palacio Abrechtesberg en 1888 tras su segundo parto, víctima de una fiebre puerperal y fue enterrada en la cripta familiar de Sajonia-Altemburgo. Su segundo marido volvería a casarse en 1891 con la duquesa Elena de Mecklemburgo-Strelitz (1857-1936) en Remplin, una sobrina del gran duque Federico Guillermo de Mecklemburgo-Strelitz, y nieta del gran duque Miguel Pávlovich de Rusia.

La princesa María fue la madrina de su sobrino, el príncipe Arturo de Connaught, único hijo de su hermana, la princesa Luisa Margarita de Prusia. El bautizo se celebró en la capilla privada del Castillo de Windsor.

Títulos y estilos 
 14 de septiembre de 1855 - 23 de agosto de 1878: Su Alteza Real la princesa María de Prusia.
 23 de agosto de 1878 - 6 de mayo de 1885: Su Alteza Real la princesa Enrique de Orange-Nassau, princesa de los Países Bajos.
 6 de mayo de 1885 - 20 de junio de 1888: Su Alteza Real la princesa Alberto de Sajonia-Altemburgo.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 C. Arnold McNaughton: The Book of Kings: A Royal Genealogy, in 3 volumes (London, U.K.: Garnstone Press, 1973), volume 1, page 66. Hereinafter cited as The Book of Kings.

Enlaces externos 

 Marie Elisabeth Luise Frederike of Prussia

Nobleza de los Países Bajos
Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Personas de Potsdam
Princesas de Sajonia-Altenburgo
Fallecidas por parto
Consortes de la casa de Hohenzollern